Redemption (redenzione in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Redemption – film del 1913 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Redemption – film del 1914 diretto da Herbert Brenon 
 Redemption – film 1917 diretto da Joseph A. Golden e Julius Steger
 Redenzione (Redemption) – film del 1930 diretto da Lionel Barrymore e Fred Niblo
 Redemption – film del 2002 diretto da Art Camacho
 Redemption – film del 2003 diretto da Sean A. Reid
 Redemption – film del 2004 diretto da Jose H. Garofalo
 Redemption - La pace del guerriero (Redemption: The Stan Tookie Williams Story) – film del 2004 diretto da Vondie Curtis-Hall
Redemption – film del 2013 diretto da Steven Knight

Letteratura 
 Redemption – racconto di John Gardner del 1977
 Redemption – romanzo di Leon Uris del 1995

Musica 
 Redemption – gruppo musicale statunitense
 Redemption – gruppo musicale italiano
 Redemption – traccia dell'album Nothing Sacred dei Babylon A.D. del 1992
 Redemption – traccia dell'album American Recordings di Johnny Cash del 1994
 Redemption – album dei Vomitory del 1999
 Redemption – traccia dell'album Lost Tracks di Anouk del 2002
 Redemption – album di Benzino del 2003
 Redemption – album dei Redemption del 2003
 Redemption – album dei GRITS del 2006
 Redemption – singolo di Gackt Camui del 2006
 Redemption – singolo degli Shadows Fall del 2007
 Redemption – EP dei Walls of Jericho del 2008
 Redemption – album dei Little Caesar del 2009
 Redemption – album di Jay Rock del 2018
 Redemption – album di Joe Bonamassa del 2018
 Redemption – singolo degli Hurts del 2020

Televisione 
 Hercules e la redenzione di Iolao (Redemption) – episodio della quinta stagione di Hercules
 La via di Klingon (Redemption) – ultimo episodio (parte 1) della quinta stagione di Star Trek: The Next Generation e primo episodio (parte 2) della sesta stagione di Star Trek: The Next Generation
 Virus letale (Redemption) – episodio della quinta stagione di Walker Texas Ranger
 Redenzione (Redemption) – episodio in due parti della sesta stagione di Stargate SG-1

Altro 
 Redemption – monografia fotografica di Floria Sigismondi del 1999
 Redemption – concetto del marketing